Klause (von lateinisch  „schließen“) bezeichnet:
 Klause (Religion), abgeschiedener Aufenthaltsort eines Einsiedlers (Klausners) oder mehrerer Eremiten
 Klause (Kornelimünster), eine ehemalige Einsiedelei in der Nähe von Aachen-Kornelimünster
 Klause (Engpass), Einengung eines Flusstals
 Einzelsiedlung, meist eine Gaststätte (veraltet)
 Klause (Wasserbau), Wehranlage, die zum Aufstauen von Gewässern für den Holztransport errichtet wird
 Klausenfrucht, Art von Zerfallfrucht
 Industriepark Klause, Lindlar

Klause ist der Name folgender Ortsteile
 Klause (Allmannshofen), Ortsteil der Gemeinde Allmannshofen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Klause (Bodenmais), Ortsteil des Marktes Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern
 Klause (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Klause (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Klause (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Klause (Meschede), Ortsteil der Stadt Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Klause (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Klause (Wunsiedel), Ortsteil der Stadt Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

 Klause (Gemeinde Muggendorf), Ortsteil der Gemeinde Muggendorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Klause (Gemeinde Sankt Jakob), Ortsteil von Sankt Jakob im Walde, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Klause ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Klause (1903–1999), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Gert-Dietmar Klause (* 1945), deutscher Skilangläufer
 Michael Klause (1895–1942), deutscher Kommunist

Sonstiges:
 Klause, eine Karsthöhle bei Kinding, Landkreis Eichstätt, Bayern

Siehe auch:
 Klaus (Begriffsklärung)
 Klausen (Begriffsklärung)
 Klausel (Begriffsklärung)
 Klus (Begriffsklärung)
 Clause